Аят:

 Аят — мельчайшая структурная единица Корана.
 Аят (приток Тобола) — река
 Аят (приток Караталаята) — река
 «Аят» — казахстанский мини-футбольный клуб из города Рудный
  — казахстанский футбольный клуб из города Рудный
 Аят аль-Курси — 255-й аят суры «аль-Бакара» («Корова»).
 Аят Таблиг — аят Передачи, 67-й аят суры Аль-Маида, 736 аят Корана.

См. также 

 Аять — многозначный термин.